Denumirea de Bogorovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bogorovo, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol;
 Bogorovo, un sat în comuna Silistra, regiunea Silistra.